Пуэбла-дель-Брольон (, ) — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Луго в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Терра-де-Лемос. Занимает площадь 175 км². Население — 2066 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 62 км.

Население

Примечания

Населённые пункты Луго
Муниципалитеты Луго